Це список інтегралів (первісних функцій) тригонометричних функцій. Для функцій що містять і показникові й тригонометричні функції, дивись Таблиця інтегралів експоненціальних функцій. Для повнішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів. Дивись також тригонометричні інтеграли.

У всіх цих формулах під a розуміється ненульова константа, C означає сталу інтегрування.

Функція, що містять тільки синус

Функція, що містять тільки косинус

Функція, що містять тільки тангенс

Функція, що містять тільки секанс

Функція, що містять тільки косеканс

Функція, що містять тільки котангенс

Функція, що містять і синус і косинус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 також: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 також: 

 також: 

 

 

 

 

 також: 

 також:

Функція, що містять і синус і тангенс

Функція, що містять і косинус і тангенс

Функція, що містять і синус і котангенс

Функція, що містять і косинус і котангенс

Інтеграли з симетричними межами інтегрування

Виноски

Див. також 
 Список тригонометричних тотожностей

Джерела

Посилання 
 

Тригонометричні функції
Тригонометрія
Математичні списки